Sagmé peut désigner :
 Sagmé, une localité du Cameroun dans la commune de Fotokol ;
 Sagmé, une localité du Cameroun dans la commune de Makary.